Reichart ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Reichart (* 1953), deutsche Juristin und Richterin
 Bernd Reichart (* 1974), deutscher Manager
 Bill Reichart (1935–2021), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Bruno Reichart (* 1943), deutscher Herzchirurg
 Christian Reichart (1685–1775), deutscher Gärtner
 Edi Reichart (* 1957), deutscher Skirennläufer
 Elisabeth Reichart (* 1953), österreichische Schriftstellerin
 Elke Reichart (* 1952), deutsche Journalistin und Autorin
 Hans Reichhart (* 1982), deutscher Politiker
 Manuela Reichart (* 1950er Jahre), deutsche Moderatorin und Autorin
 Matthias Müller-Reichart (* 1966), deutscher Kaufmann und Hochschullehrer
 Norbert Reichart (* 1970), österreichischer Musiker und Produzent
 Sonja Reichart (* 1964), deutsche Freestyle-Skierin
 Stephan Reichart (* 1971), deutscher Eventmanager, Dozent und Moderator
 Theodor Reichart (1919–2003), deutscher Maler
 Thomas Reichart (* 1971), deutscher Fernsehjournalist
 Walter Albert Reichart (1903–1999), US-amerikanischer Germanist
 Werner Reichart (* 1949), österreichischer Politiker (ÖVP)

Siehe auch:

 Reichhart
 Reichard
 Reichardt
 Reichert